Alniphyllum är ett släkte av storaxväxter. Alniphyllum ingår i familjen storaxväxter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Storaxväxter
Alniphyllum